Кумса — река в России, протекает по Медвежьегорскому району Карелии.

Общие сведения 
Впадает в Онежское озеро в городе Медвежьегорске. Длина реки — 62 км, площадь водосборного бассейна — 738 км².

Бассейн 
Исток Кумсы — Верхнее Кумчозеро.

На своём пути река протекает два крупных озера: Матка и Кумчозеро. Также к бассейну Кумсы относится озеро Остречье.

В 14 км от устья по левому берегу реки впадает река Остёр, в бассейне которой следующие озёра:
 Остерозеро (исток Остёра)
 Сайозеро
 Вожема
 Поштозеро
 Большое Пергенеламби

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Съёмки фильма 
На берегу реки Кумсы в городе Медвежьегорске летом велись съёмки фильма «Любовь и голуби».

Примечания

Галерея 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района